Hahnium war der Namensvorschlag für folgende chemischen Elemente:

 Dubnium (Element 105)
 Hassium (Element 108)